Депутаты Верховного Совета БАССР девятого созыва (274 депутата)

Верховный Совет Башкирской АССР был образован согласно Конституции БАССР 1937 года. Верховный Совет Башкирской АССР является высшим органом государственной власти в Башкирской АССР,  правомочным решать все вопросы, отнесённые Конституцией СССР, Конституцией РСФСР и Конституцией Башкирской АССР к ведению Башкирской АССР. Деятельность Верховного Совета Башкирской АССР основывается на коллективном, свободном, деловом обсуждении и решении вопросов, гласности, регулярной отчётности перед Верховным Советом Башкирской АССР создаваемых им органов, широком привлечении граждан к управлению государственными и общественными делами, постоянном учете общественного мнения.

Осуществление Верховным Советом Башкирской АССР своих полномочий строится на основе активного участия в его работе каждого депутата Верховного Совета Башкирской АССР. Депутат осуществляет свои полномочия, не порывая с производственной или служебной деятельностью.

До 1970-х годов Верховный Совет Башкирской АССР размещался по адресу: БАССР, г. Уфа, ул. Пушкина, д. 106.

Список депутатов Верховного Совета БАССР девятого созыва:

 Гирфанов, Вакиль Калеевич, Председатель Верховного Совета БАССР, Уральский избирательный округ № 57, Советский район, г. Уфа
 Нагаев, Асхат Ильясович, заместитель Председателя Верховного Совета БАССР, Ишлинский избирательный округ № 127, Аургазинский район
 Петрова, Валентина Николаевна, заместитель Председателя Верховного Совета БАССР, Александро-Невский избирательный округ № 3, Калининский район, г. Уфа
 Абдрахманов, Барей Абдрахманович, Шахтёрский избирательный округ № 76, г. Кумертау
 Абдрахманов, Анвар Муллагалиевич, Раевский избирательный округ № 154
 Абдулов, Марсель Хабибович, Николаевский избирательный округ № 230, Туймазинский район
 Абишина, Роза Фаткуллиновна, Горьковский избирательный округ № 32, Орджоникидзевский район, г. Уфа
 Азаматова, Габита Загитовна, Белорецкий избирательный округ № 143, Белорецкий район
 Акназаров, Зекерия Шарафутдинович, Благовещенский городской избирательный округ № 152, Благовещенский район
 Аминев, Ахмет Гатаевич, Федоровский избирательный округ № 240, Федоровский район
 Аминов, Лерон Халитович, Западный избирательный округ № 87, г. Салават
 Амиров, Марс Гизитдинович, Строительный избирательный округ № 62, г. Белебей
 Андрющенко, Любовь Николаевна, Парковый избирательный округ № 52, Советский район, г. Уфа
 Араслангулов, Барий Кинзябулатович, Араслангуловский избирательный округ № 223, Стерлибашевский район
 Асадуллина Фания Гиндулловна, Матросовский избирательный округ № 11, Калининский район, г. Уфа
 Афридонов, Мидхат Вафиевич, Ульяновский избирательный округ № 40, Орджоникидзевский район, г. Уфа
 Ахиярова, Дахия Кадыровна, Новонагаевский избирательный округ № 200, Краснокамский район
 Ахмадуллин, Фидай Сафиуллинович, Шариповский избирательный округ № 208, Кумертауский район
 Ахматханова, Илюза Рахимьяновна, Тазларовский избирательный округ № 158, Бураевский район
 Ахмеров, Рим Назмиевич, Рудничный избирательный округ № 95, г. Сибай
 Ахметзянов, Ахмет Каримович, Верхнеавзянский избирательный округ № 144, Белорецкий район
 Ахунзянов, Тагир Исмагилович, Новобалтачевский избирательный округ № 243, Чекмагушевский район
 Аюпова, Фатыма Фарвазтдиновна, Урмиязовский избирательный округ № 126, Аскинский район
 Бажанова, Вера Васильевна, Полтавский избирательный округ № 53, Советский район, г. Уфа
 Байрушин, Михаил Александрович, Покровский избирательный округ № 154, Благовещенский район
 Бакиев, Мухамет Габидуллович, Бурлинский избирательный округ № 161, Гафурийский район
 Бакиров, Урал Насырович, Кугарчинский избирательный округ № 202, Кугарчинский район
 Балаев, Анатолий Павлович, Серафимовский избирательный округ № 112, г. Туймазы
 Барбазюк Павел Григорьевич, Аксеновский избирательный округ № 120, Альшеевский район
 Басырова, Зульфира Хабибовна, Большеустьикинский избирательный округ № 213, Мечетлинский район
 Батанов, Николай Яковлевич, Айский избирательный округ № 43, Советский район, г. Уфа
 Батталов, Марат Саляхович, Мраковский избирательный округ № 203, Кугарчинский район
 Бахтияров, Равиль Кутдусович, Октябрьский избирательный округ № 19, Кировский район, г. Уфа
 Бачурин, Дмитрий Григорьевич, Шаранский избирательный округ № 251, Шаранский район
 Башаров, Фидаи Шарифьянович, Кузеевский избирательный округ № 156, Буздякский район
 Баязитов, Нуритдин Мухитдинович, Красноключевский избирательный округ № 219, Нуримановский район
 Белалов, Муса Гайсинович, Воскресенский избирательный округ № 209, Мелеузовский район
 Беляева, Александра Николаевна, Затонский избирательный округ № 27, Ленинский район, г. Уфа
 Благоразумова, Ольга Михайловна, Старотуймазинский избирательный округ № 232, Туймазинский район
 Борисов, Константин, Алексеевич, Ново-Александровский избирательный округ № 51
 Бородин, Евгений Матвеевич, Железнодорожный избирательный округ № 74, г. Кумертау
 Бровцова, Любовь Васильевна, Аслыкульский избирательный округ № 164, Давлекановский район
 Булгаков, Марат Сахипович, Северный избирательный округ № 15, Калининский район, г. Уфа
 Бурма Александр Иванович, Нефтепромысловый избирательный округ № 84, г. Октябрьский
 Вагина Эльза Ахатовна, Гагаринский избирательный округ № 31, Орджоникидзевский район, г. Уфа
 Валиева, Шаура Гафуровна, Юго-Западный избирательный округ № 108, г. Стерлитамак
 Валишин, Шариф Ахметович, Ленинский избирательный округ № 64, г. Белорецк
 Варфоломеев, Дмитрий Федорович, Нефтехимический избирательный округ № 35, Орджоникидзевский район, г. Уфа
 Васильев, Владимир Ефимович, Инзерский избирательный округ № 124, Архангельский район
 Вахитов, Шакир Казыханович, Нефтекамский избирательный округ № 77, г. Нефтекамск
 Вахитов, Шавали Мухаметович, Таймасовский избирательный округ № 206, Кумертауский район
 Вахитова, Лена Нуруллиновна, Карамалы-Губеевский избирательный округ № 256
 Веселов, Семен Михайлович, Красноусольский избирательный округ № 162, Гафурийский район
 Ветлин, Иван Ильич, Старобазановский избирательный округ № 149, Бирский район
 Видинеева, Людмила Николаевна, Ленинский избирательный округ № 75, г. Кумертау
 Волик Иван Фомич, Карламанский избирательный округ № 194, Кармаскалинский район
 Волкова, Елизавета Михайловна, Маяковский избирательный округ № 49, Советский район, г. Уфа
 Воюшин, Владимир Леонидович, Старосуллинский избирательный округ № 174, Ермекеевский район
 Гадельшина, Шагура Рхимьяновна, Арслановский избирательный округ № 197, Кигинский район
 Газнанов, Минияр Бахтиевич, Петровский избирательный округ № 187, Ишимбайский район
 Гайсин, Шайхутдин Мусинович, Миякибашевский избирательный округ № 218, Миякинский район
 Галеев, Ахтям Шакирович, Северный избирательный округ № 111, г. Туймазы
 Галеева, Роза Садыковна, Орджоникидзевский избирательный округ № 37, Орджоникидзевский район, г. Уфа
 Галиакберов, Гайният Галимуллинович, Арслановский избирательный округ № 246, Чишминский район
 Галимова, Флюра Мансуровна, Димитровский избирательный округ № 5, Калининский район, г. Уфа
 Галиуллин, Ким Нигмаевич, Краснохолмский избирательный округ № 189, Калтасинский район
 Гамилов, Надим Гатич, Курдымский избирательный округ № 228, Татышлинский район
 Гарданов, Рифгат Тимирбаевич, Языковский избирательный округ № 151
 Гареев, Муса Гайсинович, Коммунаровский избирательный округ № 9, Калининский район, г. Уфа
 Гареев, Риф Рахимович, Новиковский избирательный округ № 51, Советский район, г. Уфа
 Гареев, Риф Рахимович, Калтасинский избирательный округ № 215
 Гарейшин, Асхат Гарейшинович, Караидельский избирательный округ № 191, Караидельский район
 Гарипова, Наиля Фатыховна, Нуримановский избирательный округ № 220, Нуримановский район
 Гаязова, Гульслу Халиловна, Строительный избирательный округ № 79, г. Нефтекамск
 Герман, Владимир Михайлович, Калининский избирательный округ № 148
 Гильванов, Ахмет-Султан Набиевич, Калинниковский избирательный округ № 148, Бирский район
 Гильданов, Халяф Гильванович, Рсаевский избирательный округ № 184, Илишевский район
 Гончарова, Анна Петровна, Миякинский избирательный округ № 217, Миякинский район
 Горюнова, Мария Егоровна, Акмурунский избирательный округ № 130, Баймакский район
 Гришков, Иван Тимофеевич, Промысловый избирательный округ № 72, г. Ишимбай
 Гулина, Эльвира Александровна, Благовещенский сельский избирательный округ № 153, Благовещенский район
 Давлетбаев, Далгат Шагимарданович, Октябрьский избирательный округ № 103, г. Стерлитамак
 Давлетшин, Ахмет Зиганшинович, Языковский избирательный округ № 151, Благоварский район
 Давлетшин, Фарид Канзелмагарифович, Старокалмашевский избирательный округ № 244, Чекмагушевский район
 Дашкин, Ремель Миргазианович, Бик-Кармалинский избирательный округ № 165, Давлекановский район
 Деев, Геннадий Аркадьевич, Спортивный избирательный округ № 56, Советский район, г. Уфа
 Евбатыров, Равгат Тухватович, Усень-Ивановский избирательный округ № 140, Белебеевский район
 Евстафьева, Анна Ивановна, Восточный избирательный округ № 86, г. Салават
 Езова, Любовь Константиновна, Ново-Александровский избирательный округ № 36, Орджоникидзевский район, г. Уфа
 Емченко, Владимир Степанович, Тирлянский избирательный округ № 80
 Зайдуллина, Тарзима Газизьяновна, Зириклинский избирательный округ № 250, Шаранский район
 Зайнетдинов, Юнер Зуферович, Левобережный избирательный округ № 71, г. Ишимбай
 Зайцев, Михаил Алексеевич, Северо-Пасадский избирательный округ № 67
 Закиров, Рауф Абдулхакович, Баймакский избирательный округ № 131, Баймакский район
 Заяша Владимир Николаевич, Губкинский избирательный округ № 106
 Зиганшин, Сабир Шаяхметович, Кандринский избирательный округ № 110, г. Туймазы
 Зуева, Клавдия Федоровна, Железнодорожный избирательный округ № 46, Советский район, г. Уфа
 Иванов, Кузьма Федотович, Бижбулякский избирательный округ № 146, Бижбулякский район
 Ившин, Аркадий Игнатьевич, Дуванский избирательный округ № 167, Дуванский район
 Идрисов, Индус Миргасимович, Кигинский избирательный округ № 198, Кигинский район
 Идрисова, Ляля Хазиевна, Калининский избирательный округ № 8, Калининский район, г. Уфа
 Извозчиков, Валентин, Глебович, Октябрьский избирательный округ № 65, г. Белорецк
 Ильбулов, Курбангалей Нигаматович, Сибайский избирательный округ № 132, Баймакский район
 Имамов, Раис Имамович, Тубинский избирательный округ № 133, Баймакский район
 Имангулов, Динислам Исламович, Краснознаменский избирательный округ № 100, г. Стерлитамак
 Исинбаева, Мария Игнаевна, Чураевский избирательный округ № 216, Мишкинский район
 Исликаева, Екатерина Исликаевна, Калтасинский избирательный округ № 188, Калтасинский район
 Исмагилов, Загир Гарипович, Асяновский избирательный округ № 170, Дюртюлинский район
 Исмагилов, Абдулла Гиниятович, Ермолаевский избирательный округ № 205, Кумертауский район
 Исхакова, Рауза Гайфуллиновна, Ангасякский избирательный округ № 169, Дюртюлинский район
 Ишмухаметов, Исмагил Баймухаметович, Куручевский избирательный округ № 135, Бакалинский район
 Каланов, Ибыс Салахович, Нефтяной избирательный округ № 78, г. Нефтекамск
 Калимуллина Валентина Семеновна, Привокзальный избирательный округ № 54, Советский район, г. Уфа
 Камалов, Минигалим Хазигалиевич, Байрамгуловский избирательный округ № 236, Учалинский район
 Каримов, Виль Сагитович, Советский избирательный округ № 22, Кировский район, г. Уфа
 Кармакова, Екатерина Васильевна, Юмагузинский избирательный округ № 204, Кугарчинский район
 Карнопалов, Александр Николаевич, Южный избирательный округ № 109, г. Стерлитамак
 Карцев, Евгений Васильевич, Энергетический избирательный округ № 80, г. Нефтекамск
 Кинзин, Рашит Кинзинович, Салаватский избирательный округ № 222, Салаватский район
 Кирсанов, Алексей Петрович, Заводской избирательный округ № 63, г.Белорецк
 Колесниченко, Ирина Филипповна, Центральный избирательный округ № 92, г. Салават
 Кондаков, Дмитрий Иванович, Нефтезаводской избирательный округ № 34, Орджоникидзевский район, г. Уфа
 Коновалов, Петр Николаевич, Зирганский избирательный округ № 210, Мелеузовский район
 Корлыханова, Мария Степановна, Белокатайский избирательный округ № 141, Белокатайский район
 Костина Анна Максимовна, Октябрьский избирательный округ № 89, г. Салават
 Краев, Дмитрий Васильевич, Давлекановский избирательный округ № 166, Давлекановский район
 Кузнецов, Анатолий Васильевич, Машиностроительный избирательный округ № 12, Калининский район, г. Уфа
 Кузнецов, Иван Павлович, Зилаирский избирательный округ № 177, Зилаирский район
 Куликов, Евгений Васильевич, Щербаковский избирательный округ № 42
 Купряхин, Гавриил Гавриилович, Месягутовский избирательный округ № 168, Дуванский район
 Кутлушина Фарида Байрамгуловна, Ленинский избирательный округ № 102, г. Стерлитамак
 Кутушев, Наиль Муллаянович, Аксаковский избирательный округ № 59, г. Белебей
 Латыпов, Марат Ильясович, Поляковский избирательный округ № 237, Учалинский район
 Луговская, Нина Васильевна, Турсагалинский избирательный округ № 129, Аургазинский район
 Лысенко, Николай Трофимович, Мишкинский избирательный округ № 215, Мишкинский район
 Магадеева, Рамзия Минияровна, Ахмеровский избирательный округ № 185, Ишимбайский район
 Магдеева, Рауза Идрисовна, Заводской избирательный округ № 47, Советский район, г. Уфа
 Малафеева, Анна Андреевна, Пушкинский избирательный округ № 20, Кировский район, г. Уфа
 Мамыкина, Зоя Андреевна, Фрунзенский избирательный округ № 24, Кировский район, г. Уфа
 Марванов, Миниахмет Сахиевич, Кинзебулатовский избирательный округ № 186, Ишимбайский район
 Маслобоев, Юрий Александрович, Архитектурный избирательный округ № 4, Калининский район, г. Уфа
 Маслобоев, Юрий Александрович, Транспортный избирательный округ № 49
 Матренина, Валентина Михайловна, Дмитриевский избирательный округ № 234, Уфимский район
 Махмудов, Рашид Абдуллович, Абзановский избирательный округ № 175, Зианчуринский район
 Машкин, Федор Иванович, Казадаевский избирательный округ № 226, Стерлитамакский район
 Мигранова, Нафига Саубановна, Агардинский избирательный округ № 150, Благоварский район
 Минниахметова, Нагима Фатыховна, Айбулякский избирательный округ № 252, Янаульский район
 Миннибулатов, Кутлияр Кутлибулатович, Трунтаишевский избирательный округ № 122, Альшеевский район
 Мирасов, Минибай Минигужиевич, Комсомольский избирательный округ № 211, Мелеузовский район
 Мирзагитов, Асхат Масгутович, Андреевский избирательный округ № 182, Илишевский район
 Мироненко, Иван Кондратьевич, Байкибашвеский избирательный округ 190, Караидельский район
 Михайлова, Валентина Васильевна, Бузовьязовский избирательный округ № 193, Кармаскалинский район
 Михеев, Григорий Григорьевич, Центральный избирательный округ № 107, г. Стерлитамак
 Муллагалямов, Марат Сабитович, Железнодорожный избирательный округ № 98, г. Стерлитамак
 Муллакаева, Нурия Камалетдиновна, Центральный избирательный округ № 96, г. Сибай
 Муллаярова, Тазкира Тимербаевна, Коммунистический избирательный округ № 28, Ленинский район, г. Уфа
 Муратова, Хамиса Яхиевна, Юлдыбаевский избирательный округ № 178, Зилаирский район
 Муратшина Клара Абдулхаевна, Первомайский избирательный округ № 104, г. Стерлитамак
 Мухамедьяров, Сагидулла Гарифуллович, Учалинский сельский избирательный округ № 238, Учалинский район
 Мухаметдинов, Радил Кияметдинович, Насибашевский избирательный округ № 221, Салаватский район
 Мухаметшин, Закир Фазылович, Янаульский избирательный округ № 255, Янаульский район
 Набиуллина Маглия Муллакаевна, Балтачевский избирательный округ № 137, Балтачевский район
 Назмутдинов, Рафит Загитович, Челкаковский избирательный округ № 159, Бураевский район
 Назыров, Музафар Ахиярович, Стерлибашевский избирательный округ № 224, Стерлибашевский район
 Наумова, Валентина Николаевна, Строительный избирательный округ № 39, Орджоникидзевский район, г. Уфа
 Науразбаева, Галия Мударисовна, Бурзянский избирательный округ № 160, Бурзянский район
 Нафикова, Танзиля Мухаметдиновна, Янгискаинский избирательный округ № 163, Гафурийский район
 Нигаматянов, Мавлитян Сибагатович, Татышлинский избирательный округ № 229, Татышлинский район
 Нигматзянова, Амина Муллагалиевна, Новотроицкий избирательный округ № 247, Чишминский район
 Низамов, Фавазит Закирович, Первомайский избирательный округ № 38, Орджоникидзевский район, г. Уфа
 Никитин, Геннадий Михайлович, Южный избирательный округ № 93, г. Салават
 Николаева, Екатерина Николаевна, Свердловский избирательный округ № 30, Ленинский район, г. Уфа
 Никонова, Лива Васильевна, Российский избирательный округ № 14, Калининский район, г. Уфа
 Нуркаев, Талип Латыпович, Октябрьский избирательный округ № 85, г. Октябрьский
 Нурмухаметов, Рашид Мухаметбареевич, Менделеевский избирательный округ № 50, Советский район, г. Уфа
 Нурмухаметова, Валентина Николаевна, Салаватский избирательный округ № 55, Советский район, г. Уфа
 Орлов, Николай Артемьевич, Демский избирательный округ № 1, Демский район, г. Уфа
 Павлов, Геннадий Михайлович, Улу-Телякский избирательный округ № 181, Иглинский район
 Паршутин, Николай Дмитриевич, Аскинский избирательный округ № 125, Аскинский район
 Пастушенко, Валерий Михайлович, Инзерский избирательный округ № 145, Белорецкий район
 Печников, Иван Никитович, Чишминский избирательный округ № 248, Чишминский район
 Понин, Виктор Михайлович, Ашкадарский избирательный округ № 225, Стерлитамакский район
 Прокофьев, Иван Алексеевич, Кальтовский избирательный округ № 180, Иглинский район
 Протопопов, Владимир Васильевич, Камский избирательный округ № 99
 Рафикова, Мадина Хамитовна, Интернациональный избирательный округ № 7, Калининский район, г. Уфа
 Рахимов, Урал Зиннатович, Вишерский избирательный округ № 44, Советский район, г. Уфа
 Рахматуллин, Ахсан Хасанович, Мрясимовский избирательный округ № 192, Караидельский район
 Раянов, Фанис Хабибрахманович, Шингак-Кульский избирательный округ № 249, Чишминский район
 Раянова, Фавзия Рахимьяновна, Абдрашитовский избирательный округ № 119, Альшеевский район
 Рожков, Василий Васильевич, Ждановский избирательный округ № 6, Калининский район, г. Уфа
 Рыленко, Владимир Данилович, Вокзальный избирательный округ № 94, г. Сибай
 Рязанов, Федор Иосифович, Месягутовский избирательный округ № 168
 Сабин, Александр Иванович, Бурибаевский избирательный округ № 242, Хайбуллинский район
 Сабитов, Габит Валитович, Школьный избирательный округ № 41, Орджоникидзевский район, г. Уфа
 Сабитов, Маргам Карамович, Толбазинский избирательный округ № 128, Аургазинский район
 Сагадеева, Земфира Гиниятовна, Тушбулатовский избирательный округ № 118, Абзелиловский район
 Сайфуллин, Равиль Шакирович, Тирлянский избирательный округ № 67, г. Белорецк
 Салихов, Амир Мухаррамович, Промышленный избирательный округ № 90, г. Салават
 Санкин, Александр Васильевич, Лесопарковый избирательный округ № 48, Советский район, г. Уфа
 Санникова, Мария Васильевна, Ленинский избирательный округ № 82, г. Октябрьский
 Сафиуллин, Адиатулла Аглямович, Суккуловский избирательный округ № 172, Дюртюлинский район
 Сафиуллина, Глюза Шайхулловна, Чекмагушевский избирательный округ № 245, Чекмагушевский район
 Сбитнева, Галина Борисовна, Центральный избирательный округ № 58, Советский район, г. Уфа
 Сергеев, Петр Михайлович, Октябрьский избирательный округ № 69, г. Бирск
 Серякова, Валентина Ивановна, Советский избирательный округ № 70, г. Бирск
 Сигаков, Николай Иванович, Мусинский избирательный округ № 113
 Ситдикова, Ризана Ханифовна, Суворовский избирательный округ № 16, Калининский район, г. Уфа
 Спатар, Иван Парфенович, Ухтомский избирательный округ № 2, Демский район, г. Уфа
 Спивак, Галина Григорьевна, Институтский избирательный округ № 33, Орджоникидзевский район, г. Уфа
 Субботина, Мария Гавриловна, Центральный избирательный округ № 73, г. Ишимбай
 Сукбаева, Гашия Фатыховна, Строительный избирательный округ № 91, г. Салават
 Сулейманов, Шариф Сулейманович, Комсомольский избирательный округ № 81, г. Октябрьский
 Султанов, Файзулла Валеевич, Прибельский избирательный округ № 196, Кармаскалинский район
 Сурин, Вениамин Константинович, Центральный избирательный округ № 68, г. Белорецк
 Суровицкая, Нина Мефодьевна, Домостроительный избирательный округ № 26, Ленинский район, г. Уфа
 Терегулова, Фануза Гизитдиновна, Кировский избирательный округ № 18, Кировский район, г. Уфа
 Тинибекова, Надежда Константиновна, Володарский избирательный округ № 45, Советский район, г. Уфа
 Третьяков, Владимир Степанович, Приютовский избирательный округ № 61, г. Белебей
 Третьякова, Алевтина Александровна, Курчатовский избирательный округ № 101, г. Стерлитамак
 Трифонова, Нина Александровна, Советский избирательный округ № 66, г. Белорецк
 Тухватуллина, Клара Габдрахмановна, Молодёжный избирательный округ № 88, г.Салават
 Уликанова, Назира Ахметгалимовна, Исянгуловский избирательный округ № 176, Зианчуринский район
 Уметбаев, Рамазан Гимранович, Шакшинский избирательный округ № 235, Уфимский район
 Уразбахтин, Нурулла Хабибрахманович, Ямадинский избирательный округ № 254, Янаульский район
 Урюпина, Раиса Андреевна, Стерлинский избирательный округ № 106, г. Стерлитамак
 Фазуллин, Адунис Мусагитович, Городской избирательный округ № 138
 Фаррахетдинов, Равиль Гуссаметдинович, Нижегородский избирательный округ № 29
 Фатхуллин, Гафурьян Фатхинурович, Нижнекарышевский избирательный округ № 138, Балтачевский район
 Федотов, Геннадий Петрович, Нарышевский избирательный округ № 83, г. Октябрьский
 Фокин, Борис Иванович, Промышленный избирательный округ № 105, г. Стерлитамак
 Фуфаев, Анатолий Федорович, Лемез-Тамакский избирательный округ № 214, Мечетлинский район
 Хабибуллин, Раис Хафизуллинович, Верхнеяркеевский избирательный округ № 183, Илишевский район
 Хабибуллина Рабига Хисматовна, Комсомольский избирательный округ № 10, Калининский район, г. Уфа
 Хабирова, Загида Гарифовна, Старокандринский избирательный округ № 231, Туймазинский район
 Хайдаров, Рухльбаян Шайхилисламович, Бураевский избирательный округ № 157, Бураевский район
 Хакимов, Рустам Исламович, Радищевский избирательный округ № 21, Кировский район, г. Уфа
 Хакимова, Хабира Хайдаровна, Услинский избирательный округ № 227, Стерлитамакский район
 Халиков, Халил Мирзаянович, Андреевский избирательный округ № 211
 Халтурин, Степан Петрович, Фурмановский избирательный округ № 17, Калининский район, г. Уфа
 Халяпин, Николай Максимович, Белебеевский избирательный округ № 60, г. Белебей
 Хасанова, Магинур Мухамадиевна, Альмухаметовский избирательный округ № 116, Абзелиловский район
 Хасанова, Сажида Мухаметсафовна, Иглинский избирательный округ № 179, Иглинский район
 Хафизов, Ульфат Маккенович, Новоартаульский избирательный округ № 253, Янаульский район
 Хафизова, Магира Шамсетдиновна, Промышленный избирательный округ № 13, Калининский район, г. Уфа
 Хисматуллин, Файзрахман Шайхитдинович, Аскаровский избирательный округ № 117, Абзелиловский район
 Ходосов, Иван Григорьевич, Булгаковский избирательный округ № 233, Уфимский район
 Хуснуллина Саура Мугиновна, Ермекеевский избирательный округ № 173, Ермекеевский район
 Чепайкина Тамара Николаевна, Старо-Уфимский избирательный округ № 23, Кировский район, г. Уфа
 Чередник Светлана Акрамовна, Малиновский избирательный округ № 139, Белебеевский район
 Чириков, Лев, Николаевич, Дзержинский избирательный округ № 25, Ленинский район, г. Уфа
 Шайгарданов, Шайхенур Амирьянович, Бакалинский избирательный округ № 134, Бакалинский район
 Шайдулин, Мидхат Идиятович, Николо-Березовский избирательный округ № 199, Краснокамский район
 Шакиров, Мидхат Закирович, Раевский избирательный округ № 121, Альшеевский район
 Шакирова, Расфида Ханифовна, Дюртюлинский избирательный округ № 171, Дюртюлинский район
 Шалагин, Николай Сергеевич, Яныбаевский избирательный округ № 142, Белокатайский район
 Шамсубарова, Савия Хисамутдиновна, Кармаскалинский избирательный округ № 195, Кармаскалинский район
 Шапошников, Петр Александрович, Южный избирательный округ № 113, г. Туймазы
 Шарафутдинов, Адгам Ганеевич, Мелеузовский избирательный округ № 212, Мелеузовский район
 Шарипов, Рашит Тагирович, Кош-Елгинский избирательный округ № 147, Бижбулякский район
 Шарифуллин, Фан Шамсуллович, Редькинский избирательный округ № 201, Краснокамский район
 Шафиева, Сария Закиевна, Буздякский избирательный округ № 155, Буздякский район
 Швецова, Анна Александровна, Архангельский избирательный округ № 123, Архангельский район
 Шевырялкина Мария Ивановна, Западный избирательный округ № 99, г. Стерлитамак
 Шемагонов, Святослав Андреевич, Пугачевский избирательный округ № 239, Федоровский район
 Шепелева, Зоя Ивановна, Ленинский избирательный округ № 29, Ленинский район, г. Уфа
 Щебланова, Елена Георгиевна, Восточный избирательный округ № 97, г. Стерлитамак
 Юлбердин, Арсланбек Харисович, Комсомольский избирательный округ № 10
 Юсупов, Мирсал Назипович, Кушнаренковский избирательный округ № 207, Кушнаренковский район
 Якимов, Владимир Николаевич, Миндякский избирательный округ № 114, г. Учалы
 Яковлев, Михаил Владимирович, Щербаковский избирательный округ № 42, Орджоникидзевский район, г. Уфа
 Якупов, Гильман Гирфанович, Акъярский избирательный округ № 241, Хайбуллинский район
 Ялаев, Тимерьян Сахабетдинович, Новобалтачевский избирательный округ № 269
 Ялалова, Мадина Сабировна, Мустафинский избирательный округ № 136, Бакалинский район
 Яхина Гильминур Ахметовна, Учалинский городской избирательный округ № 115, г. Учалы

Литература  
Парламентаризм в Башкортостане. История и современность. Документы и материалы. ГРИ Башкортостан. Кн. 2. Составитель В.Г. Азнагулов, З.Г. Хамитова. Уфа, 2005. ISBN 5-8258-0204-5.

Примечания 

Списки:Башкортостан
Персоналии:Башкортостан